Debelo Brdo je lahko:
 Debelo Brdo I (Hrvaška)
 Debelo Brdo II (Hrvaška)
 Debelo Brdo (Hrvaška)